Jasenov può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:
Jasenov, nel distretto di Sobrance (Košice)
Jasenov, nel distretto di Humenné (Prešov)